Кенни Роша Сантос (; 3 января 2000, Сан-Висенти, Кабо-Верде) — кабо-вердианский футболист, полузащитник клуба «Остенде» и национальной сборной Кабо-Верде.

Клубная карьера 
Роша — воспитанник французского клуба «Сент-Этьен». 1 февраля 2017 года в поединке Кубка Франции против «Осера» Кенни дебютировал за основной состав, заменив во втором тайме Кевина Монне-Паке. 17 мая в матче против «Монако» он дебютировал в Лиге 1. Летом 2019 года Роша перешёл в «Нанси». 2 августа в матче против «Валансьена» он дебютировал в Лиге 2. 7 ноября в поединке против «Кана» Кенни забил свой первый гол за «Нанси». 

Летом 2021 года Роша перешёл в бельгийский «Остенде». 24 июля в матче против «Шарлеруа» он дебютировал в Жюпиле лиге. 19 февраля 2022 года в поединке против льежского «Стандарда» Кенни забил свой первый гол за «Остенде».

Международная карьера 
14 ноября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Буркина-Фасо Роша дебютировал за сборную Кабо-Верде. 

В 2022 году Родригеш принял участие в Кубке Африке в Камеруне. На турнире он сыграл в против команд Эфиопии, Буркина-Фасо, Камеруна и Сенегала.

28 марта 2022 в матче товарищеском матче против сборной Сан-Марино он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Кабо-Верде

Примечания 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Остенде»